Całka – pojęcie analizy matematycznej
 Całka – nieistniejąca wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna